Stanisław Gębala (1906–1971) – działacz komunistyczny, oficer GL i AL, funkcjonariusz UB
 Stanisław Gębala (1935–2019) – ekonomista, polityk, minister pracy i polityki socjalnej, poseł na sejm PRL
 Stanisław Gębala (ur. 1992) – piłkarz ręczny